Эдуард Вильгельм Франц Андерсон (; 13 марта 1873, Пасленк — 5 января 1947, Штаде) — немецкий художник, директор музея в прусским Кенигсберге.

Биография 
Эдуард Андерсон родился 13 марта 1873 года в Пасленке; с 1893 по 1903 год он учился в Академии искусств в Кенигсберге. В период обучения он совершил ряд поездок в Нидерланды, Северную Африку, Ближний Восток, а также — в Северную Америку. Будучи пейзажистом, художником и литографом, Андерсон выбирал в качестве объектов для своих работах виды Восточной Пруссии: в частности, города Кенигсберг и Куршской косы.

С 1897 по 1920 год Эдуард Андерсон руководил отделом, содержавшим коллекцию медных работ в Кёнигсбергском университете (Альбертина); с 1910 по 1927 он заведовал коллекциями произведений искусства всего города Кенигсберг. С 1910 по 1932 год Андерсон являлся секретарем в составе совета по искусству Кенигсберга (Königsberger Kunstverein). Под его руководством в Кенигсбергском замке была основана картинная галерея; также он основал музей истории города в ратуше «Kneiphöfschen Rathaus», став в 1927 году его первым директором. Эдуард Андерсон скончался в Штаде 5 января 1947 года.

Работы 
 Vom Kneiphöfschen Rathaus zum Stadtgeschichtlichen Museum. Königsberg i. Pr. 1929
 Das Kanthäuschen in Moditten. Königsberg i. Pr. 1936
 Führer durch Königsberg und Umgebung, 7. Auflage. Königsberg i. Pr. 1934
 Zum 100jährigen Bestehen des Kunstvereins Königsberg. Königsberg i. Pr. 1931

Семья 
Эдуард Андерсон был братом писательницы Лидии Тимпер-Андерсон (; 1867—1935).

Литература 
 Hans Wohltmann: Eduard Anderson // Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatvereins, Heft 1/1947, S. 14-15.
 Über die Persönlichkeit Eduard Andersons und sein Werk. Aus dem Briefe seines Freundes W. Pirsch (9. Februar 1947), in: Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatvereins, H. 2/1947, S. 10-15.

Примечания

Ссылки 
 

Художники Германии
Художники XX века